Cercal (Cadaval), freguesia
 Cercal (Ourém), freguesia
 Cercal do Alentejo, freguesia
 Serra do Cercal, cadeia montanhosa em Portugal

Desambiguações de topônimos